Prokisch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Prokisch († 1945), sudetendeutscher Kommunalpolitiker (DCSVP)
 Bernhard Prokisch (* 1957), österreichischer Kunsthistoriker und Numismatiker